Анфилада ( от , ):

 Анфилада — ряд последовательно примыкающих друг к другу пространственных элементов, расположенных на одной прямой.
 Анфилада — продольное обстреливание неприятеля, когда выстрелы направлены вдоль его фронта.
 Анфилада (Enfilade (Xanadu)) — класс древовидных структур данных, используемых в конструкции проекта Xanadu.
 Анфилада — устаревшее название боевого построения военных кораблей в кильватерную колонну.

Примечания